The Long Night (expression en anglais pour « La longue nuit ») peut faire référence à :

Roman 

 The Long Night, un roman de 1903, écrit par Stanley John Weyman
 The Long Night, un roman de 1936, écrit par Andrew Lytle
 The Long Night, un roman écrit par Martin Caidin

Cinéma 

 The Long Night, un film noir américain, sorti en 1947, remake du jour se lève réalisé par Marcel Carné, sorti en 1939.
 The Long Night, un film sorti en 1976